Ел Фуерте има више значења:

 Ел Фуерте (Хуарез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Фуерте (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Фуерте (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Фуерте (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Фуерте (Чуринзио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фуерте, Сан Хуан дел Фуерте (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фуерте (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фуерте, Сан Мигел (Тотолапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Фуерте (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Фуерте (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Општина Ел Фуерте (Синалоа), општина у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Фуерте (Ел Фуерте, Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Фуерте (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Фуерте (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Фуерте (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фуерте (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Фуерте (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Фуерте (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику